Donald Tusk byl předsedou dvou vlád:

 První vláda Donalda Tuska – koaliční vláda Občanské platformy a Polské lidové strany, která vládla od 16. listopadu 2007 do 18. listopadu 2011
 Druhá vláda Donalda Tuska – koaliční vláda Občanské platformy a Polské lidové strany, která vládla od 18. listopadu 2011 do 22. září 2014